Paula Armario Ibáñez (Palma, 1 de maig de 1980) és una script, ajudant de realització, redactora i operadora de càmera de cinema mallorquina. El seu projecte, Gym Tony, va ser estrenat en 2015 per la cadena de televisió Quatro.

Encara que és més coneguda com a script, també és redactora, ajudant de realització, operadora de càmera i fins a va ser codirectora en una ocasió per a la pel·lícula Ambel, on a més va ser la muntadora.

Filmografia

Televisió

Cinema

Curtmetratges

Referències 

Actors palmesans
Actors de teatre balears
Actors de sèries de televisió balears
Actors de cinema balears
Palmesans contemporanis
Artistes mallorquins contemporanis